Mietvertrag steht für:

 Mietvertrag (Deutschland)
 Mietvertrag (Österreich)
 Mietvertrag (Schweiz)
 Zeitmietvertrag, für festgelegten Zeitraum

Siehe auch:
 Mietminderung (Deutschland)